McLaughlin kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Albert McLaughlin
 David Jordan McLaughlin
 Patsy A. McLaughlin
 Steven Paul McLaughlin
 Robert Penfield McLaughlin

Robotskapade auktorsförkortningar